Куйбышевский сельсовет — сельское поселение в Бейском районе Хакасии.

Административный центр — село Куйбышево.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 5 населённых пунктов:

Местное самоуправление 
 Главы сельсовета
 Арчимаев Алексей Иванович
 с 21.06.2015 года - Капсаргин Евгений Иосифович

Образование 
В поселении две средних школы.

Примечания 

Муниципальные образования Бейского района
Сельские поселения Хакасии